Tetraclitidae är en familj av kräftdjur. Tetraclitidae ingår i överfamiljen Tetraclitoidea, ordningen Sessilia, klassen Maxillopoda, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Tetraclitidae 9 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havstulpaner
Tetraclitidae